Piyon kan syfta på:

Haiti 

 Pignon (kommun), Nord, 
 Pignon (ort), Nord,